Piesch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Piesch (1889–1966), österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Kärnten (1945–1947)
 Herma Piesch (1895–1979), österreichische Bibliothekarin
 Johanna Piesch (1898–1992), österreichische Bibliothekarin, Physikerin, Mathematikerin und Informatikpionierin
 Robert Piesch (1871–1954), deutscher Politiker (DP), Abgeordneter im polnischen Sejm (1922–1927)
 Walter Piesch (* 1931; vollständig: Walter Karl Gottfried Piesch), Statistiker sowie Ökonometriker
 Walther Piesch (1935–2011), deutsch-französischer Bildhauer, Holzschneider und Maler